Auto Bild  () é uma revista automobilística alemã produzida pela Axel Springer AG.

Ligações externas 
  (em alemão)

Revistas de automobilismo
Revistas da Alemanha